Miejsca
 Matela – gaun wikas samiti w Nepalu w strefie Seti w dystrykcie Bajhang
 Matela – gaun wikas samiti w Nepalu w strefie Bheri w dystrykcie Surkhet

Osoby o tym nazwisku
 Leszek Matela – polski publicysta, tłumacz, podróżnik
 Piotr Matela – polski trener siatkarski